Fornham kan syfta på: 

 Fornham All Saints
 Fornham St. Genevieve
 Fornham St. Martin